Fukumoto est un patronyme porté notamment par :
 
 Miho Fukumoto (1983-), footballeuse internationale japonaise ;
 Miyuki Fukumoto (1977-), athlète japonaise, spécialiste du saut en hauteur ;
 Nobuyuki Fukumoto (1958-), auteur de manga Japonais ;
 Seizō Fukumoto (1943-2021), acteur japonais ;
 Yohei Fukumoto (1987-), footballeur japonais.